Il doppio del torneo di tennis Romanian Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Keil e Jeff Tarango che hanno battuto in finale Cyril Suk e Daniel Vacek 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)

 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (semifinali)
 Marc-Kevin Goellner /  Piet Norval (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Romanian Open 1995
ATP Tour 1995